Brumley Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brumley Mountain (Virginia)
 Brumley Mountain (Wyoming)